Shorewood kan syfta på:

 Shorewood, Illinois
 Shorewood, Minnesota
 Shorewood, Wisconsin